De Kroatische voetbalclub NK Varaždin speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Varaždin

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kroatië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

NK Varaždin
NK Varaždin